Хидискури — топоним:

 Хидискури — село в Грузии, входит в состав Болнисского муниципалитета края Квемо-Картли;
 Хидискури — село в Грузии, входит в состав Хашурского муниципалитета края Шида-Картли;
 Хидискури — село в Грузии, входит в состав Каспского муниципалитета края Шида-Картли.